Подо́льское се́льское поселение — муниципальное образование в составе Красносельского района Костромской области.

Административный центр — село Подольское.

История 
Подольское сельское поселение образовано 30 декабря 2004 года в соответствии с Законом Костромской области № 237-ЗКО, установлены статус и границы муниципального образования.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения
 Поселение на сайте района

Сельские поселения Костромской области
Муниципальные образования Красносельского района Костромской области